Ortolph ist der Name folgender Personen:

 Ortolph (Abt), Abt von Melk
 Ortolph Fomann der Ältere (1560–1634), deutscher Philosoph und Rechtswissenschaftler
 Ortolph Fomann der Jüngere (1598–1640), deutscher Historiker und Rechtswissenschaftler
 Ortolph Fuchsberger (* um 1490; † nach 1541), deutscher Jurist